Василий Повали́шин:
 Повалишин, Василий Алексеевич (род. ?) — капитан, коллежский асессор, судья Нижней расправы г. Лукоянова Нижегородского наместничества.
 Повалишин, Василий Иванович (род. 1756, по др. данным 1758, ум. 1808) — секунд-майор, помещик.
 Повалишин, Василий Матвеевич (род. 1729) — капитан артиллерии, коллежский советник, заседатель Верхнего земского суда Рязанского наместничества.
 Повалишин, Василий Яковлевич (род. 1735) — поручик Киевского Кирасирского полка, участник Семилетней войны, женат на княжне Марии Трифоновне Кропоткиной.

Примечания